Colegiul Reformat din Aiud
 Colegiul Reformat din Cluj-Napoca
 
 Colegiul Reformat din Kecskemét
 
 
 Colegiul Reformat din Târgu Mureș
 
 
 
 Colegiul Reformat din Orăștie
 
 
 
 Colegiul Reformat din Zalău